Словакия на зимних Паралимпийских играх 2014 года представлена 16-ю спортсменами в 4 видах спорта.

Медали

Состав и результаты

Биатлон 

 Мужчины

Горнолыжный спорт 

 Мужчины

Женщины

Кёрлинг на колясках 

Состав

Круговой турнир

Ссылки 
 Состав сборной на официальном сайте Олимпийских игр
 Паралимпийский комитет Словакии

Словакия